Zap (motorfiets), een Amerikaanse elektromotor
Zap (North Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat North Dakota
Z.A.P., amateurvoetbalclub uit Breezand